Самюэль Бернар:
 Бернар, Самюэль, граф де Кубер (1651—1739) — французский финансист.
 Бернар, Самюэль (1615—1687) — французский художник.